|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Aegon International) van 2009 vond plaats van 15 tot en met 20 juni 2009 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 35e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Eastbourne 2009. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Agnieszka Radwańska was als achtste geplaatst. Zij bereikte de kwartfinale.

De als eerste geplaatste Jelena Dementjeva kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het zesde reekshoofd Caroline Wozniacki uit Denemarken won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Française Virginie Razzano in twee sets. Wozniacki wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Eastbourne op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de tweede van 2009.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Cara Black en Liezel Huber waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door het Australische team Stosur/Stubbs.

Het ongeplaatste duo Akgul Amanmuradova en Ai Sugiyama won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste Australische koppel Samantha Stosur en Rennae Stubbs in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Japanse Sugiyama had daarnaast 37 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Oezbeekse Amanmuradova geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld (per team) en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Eastbourne 2009
Eastbourne